Carter Family (; ) — американская фолк-группа. В своём оригинальном составе состояла из Элвина Плезанта Картера, его жены Сары и её двоюродной сестры Мейбелль. Картеры были, наряду с Джимми Роджерсом, одними из первых звёзд кантри-музыки.

Считается, что в истории не было группы, больше повлиявшей на развитие жанра кантри, чем эта. Согласно музыкальному сайту AllMusic, группа в своих композициях «переключила акцент с деревенских инструментальных партий на вокал», и партитуры песен Картеров стали «частью канона кантри-музыки». Зал славы кантри также пишет, что группа популяризовала десятки песен которые стали стандартами жанра, и добавляет, что «Картеры по сути изобрели тот тип гармонического пения, который использовался потом в музыке годами». (Простые, чистые гармонии, которые в 1930-х — 1940-х годах стали частью стиля многочисленных других семейных групп.) Особый же, выработанный ей самой, стиль игры Мейбелль на гитаре стал доминирующей техникой на десятилетия.

Награды и признание 
Группа Carter Family была в 1970 году в составе оригинального трио принята в Зал славы кантри:
  (; родился 15 декабря  1891 в , Вирджиния — умер 7 ноября 1960)
  (; 21 июля  1898 во , Вирджиния — 8 января 1979)
  (; 10 мая  1909 в , Вирджиния — 23 октября 1978)

Дискография 
 См. «Carter Family § Selected discography» в английском разделе.

Награды и признание 
Группа была включена в Зал славы кантри в 1970 году.

Песня «Keep On the Sunny Side» в исполнении группы The Carter Family входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

См. также 
 Carter Sisters

Примечания

Ссылки 

 The Carter Family на сайте AllMusic
 Carter Family на сайте Зала славы кантри
 The Carter Family Memorial Music Center, Inc. — Carter Family Memorial Music Center
 Carter Family Fold, Hiltons, Virginia на сайте Official Tourism Website of the Commonwealth of Virginia
 The Carter Fold Legacy — Pluckin' Pete Productions
 9 Things We Learned From the New Carter Family Documentary — статья на сайте Rolling Stone

Кантри-группы США
Исполнители Liberty Records
Исполнители Vocalion Records
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1927 году
Музыкальные коллективы из Виргинии
Семейные музыкальные коллективы
Джонни Кэш
Фолк-музыканты США
Члены Зала славы кантри
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Фолк-вокалисты США